«Dafydd y Garreg Wen» (en galés: David de Piedra Blanca) es una tonada tradicional galesa.

David Owen  fue un famoso arpista y compositor que vivió cerca de Porthmadog en Caernarfonshire, Gales durante la primera mitad del siglo XVIII, conocido localmente como Dafydd y Garreg Wen. Y Garreg Wen  (en galés: piedra blanca) era el nombre de la granja cerca de Morfa Bychan, donde vivía.

La tradición narra que Owen, en su lecho de muerte, pidió su arpa y compuso la tonada. Murió a los 29 años y fue sepultado en la iglesia de St Cynhaearn en Ynyscynhaearn cerca de Porthmadog.

La letra fue agregada cerca de cien años después por el poeta John Ceiriog Hughes.

Letra

Referencias

Enlaces externos
 

Canciones de Gales